

Geografia 
Brasile
 Park Way – regione amministrativa del Distretto Federale brasiliano
Regno Unito
 Parkway – villaggio dell'Herefordshire, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Parkway – census-designated place della contea di Sacramento, in California
 Parkway – villaggio della contea di Franklin, nel Missouri
 Parkway Village – comune della contea di Jefferson, nel Kentucky

Urbanistica 
 Parkway – tipo di strada